Пекович () — сербская фамилия. 

Известные носители:

 Пекович, Бранко — сербский ватерполист, член сборной Сербии, обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2008 в Пекине.
 Пекович, Милорад — черногорский футболист.
 Пекович, Митар — сербский футболист.
 Пекович, Никола — черногорский баскетболист.
 Пекович, Радослав — сербский баскетболист.